Bédèque, Bedeque ou Bedec sont des noms originaires de la langue micmaque désignant plusieurs lieux dans l'est du Canada. 

La version anglaise des toponymes, Bedec ou Bedeque, est celle généralement utilisée.

Toponymes 

Bedeque (Bédèque), village de l'Île-du-Prince-Édouard
Bédèque, hameau de Cap-de-Richibouctou, au Nouveau-Brunswick
Central Bedeque (Bédèque-Centre), village de l'Île-du-Prince-Édouard
Lower Bedeque (Bédèque-en-Bas, Bas-Bédèque ou l'en-bas-de-Bédèque), hameau de l'Île-du-Princee-Édouard
North Bedeque (Bédèque-Nord), hameau de l'Île-du-Prince-Édouard

Hydronymes 

Baie de Bédèque, à l'Île-du-Prince-Édouard
Lac Bédèque, au Québec

Voir aussi 
Baddeck, ville de la Nouvelle-Écosse.